Arthur Devis (1712-1787), peintre portraitiste britannique ;
 Charles Walter De Vis (1829 - 1915), zoologiste, ornithologue et ecclésiastique anglais ;
 Pierre Devis (1846 - 1919), peintre belge ;
 Robert Devis (1933-2014), footballeur français.

Autre 
 Le devis est une estimation des prix réalisée avant l'exécution de travaux, ou avant l'achat d'un bien.
Patronyme français
Patronyme anglais